Orientering betegner flere forskellige ting:

 Orientering (skolefag) 1976-1993
 Orientering (radioprogram) – et nyhedsmagasin
 Orientering (sportsgren) – sportsgren
 Orientering (mental formåen) - sindets evne til at være opmærksom på tid, sted og person